In 1944 werd het twaalfde seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Colo-Colo werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1944
Competitievoetbal 1943/44